Пётркув-Куявский:

 Пётркув-Куявский — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Радзеювский повят.
 Пётркув-Куявский — гмина (волость) в Польше, входит в Радзеювский повят, Куявско-Поморское воеводство.